

Rivières 

 La Diège : rivière française, affluent de la Dordogne, dans le département de la Corrèze
 La Diège : rivière française, affluent du Lot, dans le département de l'Aveyron

Voir aussi 

 Causse-et-Diège : commune française, située dans le département de l'Aveyron
 Communauté de communes Villeneuvois, Diège et Lot :  communauté de communes française de l'Aveyron.

Homonymie d'hydronyme